Montjean (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Montjean (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes